Il singolare del torneo di tennis Black Forest Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Albert Montañés che ha battuto in finale Victor Hănescu 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Albert Montañés (Campione)
 Jens Knippschild (primo turno)
 Oliver Gross (quarti di finale)
 Nicolas Thomann (primo turno)

 Markus Hantschk (semifinali)
 Dick Norman (primo turno)
 Dennis van Scheppingen (semifinali)
 Juan-Albert Viloca-Puig (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2001